Franciaország
Mortefontaine, település Aisne megyében
Mortefontaine, település Oise megyében